Миха́йловка — топоним:

Населённые пункты

Азербайджан 
 Михайловка — до 2018 года название села Бановшали в Гёйгёльском районе.
 Михайловка — до 1998 года название села Даирманлар в Геранбойском районе.

Армения 
 Михайловка — село в Лорийской области.
 Михайловка — до 1920 года название города Чамбарак.
 Михайловка — прежнее название села Анкаван Котайкской области.

Белоруссия 
 Михайловка — упразднённая деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Михайловка — агрогородок в Красновском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.
 Михайловка — деревня Николаевском сельсовете Светлогорского района Гомельской области.
 Михайловка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Михайловка — посёлок в Слуцком районе Минской области.
 Михайловка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Михайловка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Михайловка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Михайловка — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Михайловка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Михайловка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Михайловка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Михайловка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Михайловка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Михайловка — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Михайловка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Михайловка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Михайловка — название села Курсай до 1998 года, Хобдинский район Актюбинской области.
 Михайловка — название села Караколь до 1990-х годов, Мугалжарский район Актюбинской области.
 Михайловка — название села Кызылагаш до 1990 года, Жарминский район Восточно-Казахстанской области.
 Михайловка — название села Сарыкемер до 1992 года, Байзакский район Жамбылской области.
 Михайловка — название села имени Карасай батыра до 1993 года, Кордайский район Жамбылской области.
 Михайловка — название села Кошкарата до 1992 года, Байдибекский район Южно-Казахстанской области.
 Михайловка — название села Маятас до 1992 года, Толебийский район Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Михайловка — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Михайловка — прежнее название села Джергетал Сузакского района Джалал-Абадской области.

Молдавия 
 Михайловка — село в Рыбницком районе.
 Михайловка — село в Сынжерейском районе.
 Михайловка — село в Флорештском районе.
 Михайловка — село в Чимишлийском районе.

Россия 
Алтайский край
 Михайловка — посёлок в Благовещенском районе.
 Михайловка — село в Бурлинском районе.
 Михайловка — посёлок в Каменском районе.
 Михайловка — село в Кулундинском районе, ликвидировано в 1970-е годы.
 Михайловка — село в Курьинском районе.
 Михайловка — село в Смоленском районе.
 Михайловка — посёлок в Суетском районе.
 Михайловка — село в Топчихинском районе.
 Михайловка — село в Третьяковском районе.
 Михайловка — село в Усть-Калманском районе.
 Михайловка — упразднённый в 2011 году посёлок в Хабарском районе.
 Михайловка — упразднённое село на территории Новоильинского сельсовета в Хабарском районе.

Амурская область
 Михайловка — село в Архаринском районе.
 Михайловка — село в Благовещенском районе.
 Михайловка — село в Мазановском районе.
 Михайловка — село в Михайловском районе.

Архангельская область
 Михайловка — деревня в Вельском районе.

Астраханская область
 Михайловка — село в Енотаевском районе.
 Михайловка — село в Лиманском районе.
 Михайловка — село в Харабалинском районе.

Башкирия
 Михайловка — село в Абзелиловском районе.
 Михайловка — деревня в Альшеевском районе, относится к Абдрашитовскому сельсовету.
 Михайловка — село в Альшеевском районе, относится к Кармышевскому сельсовету.
 Михайловка — село в Аскинском районе.
 Михайловка — деревня в Аургазинском районе.
 Михайловка — село в Бакалинском районе, относится к Дияшевскому сельсовету.
 Михайловка — село в Бакалинском районе, центр Михайловского сельсовета.
 Михайловка — деревня в Благовещенском районе.
 Михайловка — село в Бижбулякском районе.
 Михайловка — село в Буздякском районе.
 Михайловка — деревня в Гафурийском районе.
 Михайловка — хутор в Давлекановском районе.
 Михайловка — село в Дуванском районе.
 Михайловка — деревня в Ермекеевском районе.
 Михайловка — деревня в Иглинском районе.
 Михайловка — деревня в Ишимбайском районе, относится к Скворчихинскому сельсовету.
 Михайловка — деревня в Ишимбайском районе, относится к Янурусовскому сельсовету.
 Михайловка — деревня в Кармаскалинском районе.
 Михайловка — деревня в Куюргазинском районе.
 Михайловка — деревня в Мелеузовском районе.
 Михайловка — деревня в Мишкинском районе.
 Михайловка — деревня в Стерлитамакском районе.
 Михайловка — село в Уфимском районе.
 Михайловка — село в Фёдоровском районе.
 Михайловка — село в Хайбуллинском районе.
 Михайловка — деревня в Шаранском районе.

Белгородская область
 Михайловка — село в Прохоровском районе.
 Михайловка — хутор в Валуйском районе.

Брянская область
 Михайловка — посёлок в Брянском районе.
 Михайловка — деревня в Гордеевском районе.
 Михайловка — посёлок в Климовском районе.
 Михайловка — посёлок в Мглинском районе, упразднен в 2011 году
 Михайловка — посёлок в Почепском районе.
 Михайловка — деревня в Суражском районе.

Бурятия
 Михайловка — село в Закаменском районе.
 Михайловка — село в Кижигинском районе.

Владимирская область
 Михайловка — деревня в Муромском районе.
 Михайловка - деревня, вошедшая в состав города  Владимир.

Волгоградская область
 Михайловка — город, административный центр одноимённого городского округа.
 Михайловка — административно-территориальная единица.
 Михайловка — хутор в Киквидзенском районе.
 Михайловка — село в Ольховском районе.

Вологодская область
 Михайловка — посёлок в Тотемском районе.

Воронежская область
 Михайловка — село в Кантемировском районе.
 Михайловка — хутор в Каширском районе.

Дагестан
 Михайловка — село в Дербентском районе, в 1965 году включено в состав поселка Мамедкала.
Забайкальский край
 Михайловка — село в Нерчинско-Заводском районе.

Иркутская область
 Михайловка — посёлок городского типа в Черемховском районе.

Калининградская область
 Михайловка — посёлок в Правдинском районе.
 Михайловка — посёлок Черняховском районе.

Калужская область
 Михайловка — деревня в Жуковском районе.
 Михайловка — деревня в Мещовском районе.
 Михайловка — деревня в Сельском поселение село Кольцово Ферзиковского района.
 Михайловка — деревня в Сельском поселение село Сашкино Ферзиковского района.

Кемеровская область
 Михайловка — деревня в Новокузнецком районе.
 Михайловка — село в Прокопьевском районе.

Красноярский край
 Михайловка — деревня в Боготольском районе.
 Михайловка — деревня в Большемуртинском районе.
 Михайловка — деревня в Большеулуйском районе, упразднена в 2021 г.
 Михайловка — село в Дзержинском районе.
 Михайловка — деревня в Канском районе, Георгиевский сельсовет.
 Михайловка — деревня в Канском районе, Терский сельсовет.
 Михайловка — село в Ужурском районе.

Крым
 Михайловка — село в Ленинском районе, упразднено в 2006 году.
 Михайловка — село в Нижнегорском районе.
 Михайловка — село в Сакском районе.
 Михайловка — прежнее название села Бородино в Джанкойском районе.
 Михайловка — прежнее название села Малое в Джанкойском районе.

Курганская область
 Михайловка — деревня в Шумихинском районе.
 Михайловка — деревня в Щучанском районе.

Курская область
 Михайловка — посёлок в Солдатском сельсовете Горшеченского района.
 Михайловка — деревня в Удобенском сельсовете Горшеченского района.
 Михайловка — слобода в Железногорском районе.
 Михайловка — деревня в Золотухинском районе.
 Михайловка — деревня в Кореневском районе.
 Михайловка — деревня в Октябрьском районе.
 Михайловка — деревня в Поныровском районе.
 Михайловка — село в Рыльском районе.
 Михайловка — деревня в Суджанском районе.
 Михайловка — деревня в Фатежском районе.
 Михайловка — село в Черемисиновском районе.

Ленинградская область
 Михайловка — посёлок в Выборгском районе.
 Михайловка — деревня в Ломоносовском районе.

Липецкая область
 Михайловка — деревня в Долгоруковском районе.
 Михайловка — деревня в Елецком районе.
 Михайловка — деревня в Краснинском районе, упразднена  в 2001 г.
 Михайловка — село в Лебедянском районе.
 Михайловка — деревня в Михайловском сельсовете Становлянского района.
 Михайловка — деревня в Пальна-Михайловском сельсовете Становлянского района.
 Михайловка — деревня в Тербунском районе.

Марий Эл
 Михайловка — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Михайловка — село в Ардатовском районе.
 Михайловка — деревня в Атяшевском районе.
 Михайловка — деревня в Большеберезниковском районе.
 Михайловка — посёлок в Дубёнском районе, упразднён в 2008 году.
 Михайловка — посёлок в Ельниковском районе.
 Михайловка — деревня в Инсарском районе, упразднена в 2007 году.
 Михайловка — село в Лямбирском районе.
 Михайловка — деревня в Рузаевском районе.

Московская область
 Михайловка — деревня в Истринском районе.
 Михайловка — деревня в Серпуховском районе.
 Михайловка — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область
 Михайловка — посёлок в Княгининском районе.
 Михайловка — деревня в Краснооктябрьском районе.
 Михайловка — деревня в городском округе Кулебаки.
 Михайловка — деревня в Сеченовском районе.
 Михайловка — деревня в Сосновском районе.
 Михайловка — село в Шатковском районе.

Новосибирская область
 Михайловка — деревня в Здвинском районе.
 Михайловка — деревня в Верх-Коенском сельсовете Искитимского района.
 Михайловка — посёлок в Гилевском сельсовете Искитимского района.
 Михайловка — село в Карасукском районе.
 Михайловка — деревня в Колыванском районе.
 Михайловка — село в Куйбышевском районе.
 Михайловка — деревня в Купинском районе.
 Михайловка — деревня в Усть-Таркском районе.

Омская область
 Михайловка — деревня в Большереченском районе.
 Михайловка — деревня в Колосовском районе.
 Михайловка — село в Кормиловском районе.
 Михайловка — деревня в Марьяновском районе.
 Михайловка — деревня в Муромцевском районе.
 Михайловка — деревня в Называевском районе.
 Михайловка — деревня в Оконешниковском районе.
 Михайловка — деревня в Саргатском районе.
 Михайловка — деревня в Седельниковском районе.
 Михайловка — село в Васисском сельском поселение Тарского района.
 Михайловка — деревня в Ложниковском сельском поселение Тарского район.
 Михайловка — деревня в Тевризском районе, упразднена в 1973 г.
 Михайловка — деревня в Черлакском районе.
 Михайловка — до1964 г. название деревни Чайкино в Тюкалинском районе.

Оренбургская область
 Михайловка — село в Александровском районе.
 Михайловка — село в Полибинском сельсовете Бугурусланского района.
 Михайловка — село в Михайловском сельсовете Бугурусланского района.
 Михайловка — село в Курманаевском районе.
 Михайловка — село в Октябрьском районе.
 Михайловка — село в Пономарёвском районе.
 Михайловка — село в Сакмарском районе.
 Михайловка — посёлок в Северном районе.
 Михайловка — село в Соль-Илецком районе.

Орловская область
 Михайловка — деревня в Залегощенском районе.
 Михайловка — деревня в Знаменском районе.
 Михайловка — посёлок в Никитинском сельском поселении Новодеревеньковского района.
 Михайловка — деревня в Старогольском сельском поселении Новодеревеньковского района.
 Михайловка — деревня в Орловском районе.
 Михайловка — деревня в Свердловском районе.
 Михайловка — деревня в Урицком районе.

Пензенская область
 Михайловка — село в Белинском районе.
 Михайловка — деревня в Земетчинском районе.
 Михайловка — село в Лунинском районе.
 Михайловка — село в Мокшанском районе.
 Михайловка — деревня в Пензенском районе.

Пермский край
 Михайловка — деревня в Ординском районе.
 Михайловка — деревня в Уинском районе.

Приморский край
 Михайловка — село в Михайловском районе.
 Михайловка — село в Ольгинском районе.
 Михайловка — село в Чугуевском районе.

Ростовская область
 Михайловка — хутор в Каменском районе.
 Михайловка — хутор в Верхнесвечниковском сельском поселении Кашарского района.
 Михайловка — хутор в Индустриальном сельском поселении Кашарского района.
 Михайловка — хутор в Красносулинском районе.
 Михайловка — хутор в Неклиновском районе.
 Михайловка — хутор в Тацинском районе.
 Михайловка — село в Целинском районе.

Рязанская область
 Михайловка — деревня в Милославском районе.
 Михайловка — деревня в Пителинском районе.
 Михайловка — деревня в Ряжском районе.
 Михайловка — деревня в Сараевском районе.
 Михайловка — деревня в Шацком районе.

Самарская область
 Михайловка — посёлок в Кошкинском районе.
 Михайловка — село в Красноярском районе.
 Михайловка — посёлок в Сергиевском районе.
 Михайловка — деревня в Хворостянском районе.

Саратовская область
 Михайловка — деревня в Аткарском районе.
 Михайловка — село в Балашовском районе.
 Михайловка — село в Воскресенском районе.
 Михайловка — деревня в Екатериновском районе.
 Михайловка — село в Екатериновском районе.
 Михайловка — село в Ершовском районе.
 Михайловка — село в Калининском районе.
 Михайловка — село в Марксовском районе.
 Михайловка — деревня в Новобурасском районе.
 Михайловка — село в Саратовском районе.
 Михайловка — село в Фёдоровском районе.

Сахалинская область
 Михайловка — село в Городском округе Александровск-Сахалинский.

Свердловская область
 Михайловка — деревня в Гаринском городском округе.
 Михайловка — деревня в Камышловском районе.
 Михайловка — деревня в Тавдинском городском округе, упразднена в 1996 г.

Смоленская область
 Михайловка — деревня в Дорогобужском районе.
 Михайловка — деревня в Монастырщинском районе.
 Михайловка — деревня в Починковском районе.
 Михайловка — деревня в Рославльском районе, Екимовичское сельское поселение.
 Михайловка — деревня в Рославльском районе, Костырёвское сельское поселение.
 Михайловка — деревня в Рославльском районе, Рославльское сельское поселение.
 Михайловка — деревня в Смоленском районе.

Ставропольский край
 Михайловка — посёлок в Советском районе.

Тамбовская область
 Михайловка — село в Бурнакском сельсовете Жердевского района.
 Михайловка — посёлок в Шпикуловском сельсовете Жердевского района.
 Михайловка — деревня в Знаменском районе.
 Михайловка — село в Инжавинском районе.
 Михайловка — деревня в Кирсановском районе.
 Михайловка — село в Александровском сельсовете Мордовского района.
 Михайловка — деревня в Лавровском сельсовете Мордовского района.
 Михайловка — село в Новопокровском поссовете Мордовского района.
 Михайловка — деревня в Моршанском районе.
 Михайловка — посёлок в Первомайском районе.
 Михайловка — деревня в Петровском сельсовете Петровского района.
 Михайловка — деревня в Покрово-Чичеринском сельсовете Петровского района.
 Михайловка — деревня в Пичаевском районе.
 Михайловка — деревня в Ржаксинском районе.
 Михайловка — деревня в Токарёвском районе.
 Михайловка — деревня в Умётском районе, упразднена в 1982 г.
Татарстан
 Михайловка — посёлок в Актанышском районе.
 Михайловка — посёлок в Арском районе.
 Михайловка — село в Лениногорском районе.
 Михайловка — село в Муслюмовском районе.
 Михайловка — посёлок в Нурлатском районе.
 Михайловка — деревня в Чистопольском районе.

Тверская область
 Михайловка — деревня в Нелидовском районе.

Томская область
 Михайловка — деревня в Асиновском районе.
 Михайловка — село в Зырянском районе.
 Михайловка — деревня в Томском районе.
 Михайловка — деревня в Шегарском районе.

Тульская область
 Михайловка — деревня в Венёвском районе.
 Михайловка — деревня в Каменском районе.
 Михайловка — деревня в Кимовском районе.
 Михайловка — деревня в Киреевском районе.
 Михайловка — деревня в Новомосковском районе.
 Михайловка — деревня в Суворовском районе.
 Михайловка — деревня в Узловском районе.
 Михайловка — деревня в Чернском районе.
 Михайловка — деревня в Щёкинском районе.

Тюменская область
 Михайловка — деревня в Голышмановском районе.
 Михайловка — деревня в Ишимском районе.
 Михайловка — деревня в Казанском районе.
 Михайловка — упразднённая деревня в Нижнетавдинском районе.
 Михайловка — деревня в Сладковском районе.
 Михайловка — деревня в Тобольском районе.
 Михайловка — деревня в Ярковском районе.

Удмуртия
 Михайловка — деревня в Игринском районе.
 Михайловка — село в Камбарском районе.

Ульяновская область
 Михайловка — село в Тереньгульском районе.
 Михайловка — деревня в Ульяновском районе.

Челябинская область
 Михайловка — деревня в Карталинском районе.
 Михайловка — посёлок в Кизильском районе.
 Михайловка — село в Пластовском районе.
 Михайловка — деревня в Увельском районе.

Чувашия
 Михайловка — деревня в Цивильском районе

Якутия
 Михайловка — село в Амгинском улусе.

Турция 
 Михайловка — прежнее название села Акьяка района Ардахан ила Ардахан.

Украина 
Винницкая область
 Михайловка — село в Бершадском районе.
 Михайловка — село в Винницком районе.
 Михайловка — село в Гайсинском районе.
 Михайловка — село в Тульчинском районе.
 Михайловка — село в Шаргородском районе.
 Михайловка — село в Ямпольском районе.

Волынская область
 Михайловка — село в Локачинском районе.
 Михайловка — село в Луцком районе.

Днепропетровская область
 Михайловка — село в Апостоловском районе.
 Михайловка — село в Криничанском районе.
 Михайловка — село в Новомосковском районе.
 Михайловка — село в Пятихатском районе.
 Михайловка — село в Синельниковском районе.
 Михайловка — село в Солонянском районе.
 Михайловка — село в Софиевском районе.
 Михайловка — село в Томаковском районе.
 Михайловка — село в Царичанском районе.

Донецкая область
 Михайловка — село в Александровском районе.
 Михайловка — посёлок в составе города Горловка.
 Михайловка — село в составе города Донецк.
 Михайловка — село в Новоэкономическом поселковом совете Покровского района.
 Михайловка — село в Михайловском сельском совете Покровского района.
 Михайловка — село в Тельмановском районе..
 Михайловка — село в Шахтёрском районе..
 Михайловка — до 1987 г. название села Криницы в Александровском районе.

Житомирская область
 Михайловка — село в Емильчинском районе.
 Михайловка — село в Житомирском районе.
 Михайловка — село в Коростенском районе.
 Михайловка — село в Любарском районе.
 Михайловка — село в Олевском районе.
 Михайловка — село в Хорошевском районе.

Запорожская область
 Михайловка — село в Вольнянском районе.
 Михайловка — посёлок в Михайловском районе.

Киевская область
 Михайловка — село в Белоцерковском районе.
 Михайловка — село в Богуславском районе.
 Михайловка — село в Броварском районе.
 Михайловка — село в Володарском районе.
 Михайловка — село в Тетиевском районе.

Кировоградская область
 Михайловка — село в Александрийском районе.
 Михайловка — село в Александровском районе.
 Михайловка — село в Добровеличковском районе.
 Михайловка — село в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Михайловка — село в Кременском районе.
 Михайловка — село в Новоайдарском районе.
 Михайловка — посёлок в Перевальском районе.
 Михайловка — посёлок в составе города Ровеньки.
 Михайловка — село в Станично-Луганском районе.
 Михайловка — село в Троицком районе.

Львовская область
 Михайловка — село в Сокальском районе.

Николаевская область
 Михайловка — село в Баштанском районе.
 Михайловка — село в Березанском районе.
 Михайловка — село в Братском районе.
 Михайловка — село в Веселиновском районе.
 Михайловка — село во Врадиевском районе.
 Михайловка — село в Еланецком районе.
 Михайловка — село в Казанковском районе.
 Михайловка — село в Новоодесском районе.
 Михайловка — село в Очаковском районе.
 Михайловка — село в Снигирёвском районе.
 Михайловка — село в Николаевском районе.

Одесская область
 Михайловка — село в Ананьевском районе.
 Михайловка — село в Березовском районе.
 Михайловка — село в Беляевском районе.
 Михайловка — село в Любашёвском районе.
 Михайловка — село в Саратском районе.
 Михайловка — до 1977 г. название села Пшеничное в Саратском районе.

Полтавская область
 Михайловка — село в Великобагачанском районе.
 Михайловка — село в Гребёнковском районе.
 Михайловка — село в Диканьском районе.
 Михайловка — село в Зеньковском районе.
 Михайловка — село в Кобелякском районе, упразднено в 1995 году.
 Михайловка — село в Машевском районе.

Ровненская область
 Михайловка — село в Острожском районе.
 Михайловка — село в Радивиловском районе.
 Михайловка — село в Ровненском районе.

Сумская область
 Михайловка — село в Бурынском районе.
 Михайловка — село в Краснопольском районе.
 Михайловка — село в Лебединском районе.

Тернопольская область
 Михайловка — село в Борщевском районе.
 Михайловка — село в Лановецком районе.
 Михайловка — село в Подгаецком районе.

Харьковская область
 Михайловка — село в Валковском районе.
 Михайловка — село в Великобурлукском районе.
 Михайловка — село в Двуречанском районе, присоединено к селу Митрофановка
 Михайловка — село в Краснокутском районе.
 Михайловка — упразднённое село в Артельном сельском совете Лозовского района.
 Михайловка — село в Катериновском сельском совете Лозовского района.
 Михайловка — село в Первомайском районе.
 Михайловка — село в Харьковском районе.
 Михайловка — село в Чугуевском районе.
 Михайловка — село в Волосско-Балаклейском сельском совете Шевченковского района, упразднено в 1997 г.
 Михайловка — село в Нижнебурлукском сельском совете Шевченковского района.
 Михайловка — село в Шевченковском поселковом совете Шевченковского района.

Херсонская область
 Михайловка — село в Верхнерогачикском районе.
 Михайловка — село в Ивановском районе.
 Михайловка — село в Нововоронцовском районе.
 Михайловка — село в Скадовском районе.

Хмельницкая область
 Михайловка — село в Дунаевецком районе.
 Михайловка — село в Изяславском районе.
 Михайловка — село в Славутском районе.
 Михайловка — село в Чемеровецком районе.
 Михайловка — село в Ярмолинецком районе.

Черкасская область
 Михайловка — село в Драбовском районе.
 Михайловка — село в Звенигородском районе.
 Михайловка — село в Каменском районе.
 Михайловка — село в Каневском районе.
 Михайловка — посёлок в Лысянском районе.
 Михайловка — село в Чернобаевском районе.

Черниговская область
 Михайловка — село в Новгород-Северском районе.
 Михайловка — село в Сновском районе.

Черновицкая область
 Михайловка — село в Глыбокском районе.
 Михайловка — село в Кельменецком районе.

Гидроним 
 Михайловка — река в Бурятии.
 Михайловка — река в Михайловском районе Приморского края.
 Михайловка — река в Выборгском районе Ленинградской области.

Железнодорожные остановочные пункты 
 Михайловка — железнодорожная станция Ровненского отделения Львовской железной дороги, в Ровненской области Украины.
 Михайловка — железнодорожная платформа в Гатчинском районе Ленинградской области России.

Прочее 
 Михайловка — улица в Зеленограде.
 Михайловка — дворцово-парковый ансамбль в Ленинградской области, бывшее имение великого князя Михаила Николаевича.
 Михайловка — район (жилой массив) в Караганде.

См. также

Примечания